Die Qualifikation zur U-16-Fußball-Asienmeisterschaft 2012 wurde ausgetragen, um die 16 Teilnehmer zu ermitteln. Dazu wurden die 40 Bewerber in zwei Regionen und insgesamt sieben  Gruppen eingeteilt. Die beiden Gruppenersten jeder Gruppe sowie die beiden besten Gruppendritten jeder Region qualifizierten sich für die Endrunde. Die Gruppen wurden in einer Einfachrunde in einer Stadt ausgetragen.

Region West 
Die 22 Bewerber spielten in vier Gruppen.

Gruppe A 
Die Gruppe A spielte in Dohuk, Irak.

Sri Lanka zog seine Mannschaft zurück.

Gruppe B 
Die Gruppe B spielte in Kuwait, Emirat Kuwait.

Gruppe C 
Die Gruppe C spielte in Taschkent, Usbekistan.

Gruppe D 
Die Gruppe D spielte in Katmandu, Nepal.

Der Libanon zog seine Mannschaft zurück.

Region Ost 
Die 18 Bewerber spielten in drei Gruppen.

Gruppe E 
Die Gruppe E spielte in Pjöngjang, Nordkorea.

Macau zog seine Mannschaft zurück.

Gruppe F 
Die Gruppe F spielte in Vientiane, Laos.

Gruppe G 
Die Gruppe G spielte in Bangkok, Thailand.

Weblinks 
 Asian U-16 Championship 2012 auf rsssf.com (englisch)

2012 Qualifikation
Fußballveranstaltung 2011